Ruppersberg ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ruppersberg (1854–1930), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Allen Ruppersberg (* 1944), US-amerikanischer Künstler
 Hans Ruppersberg (1889–1963), deutscher Jurist, Bürgermeister von Homburg (Saar) und Neunkirchen (Saar)
 Henner Ruppersberg (1933–2017), deutscher Chemiker und Hochschullehrer